Lappajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lappajärvi (sjö i Kajanaland), 
 Lappajärvi, kommun, Södra Österbotten, 
 Lappajärvi sjö, sjö, Södra Österbotten, 
 Lappajärvi (sjö i Mellersta Finland),

Se även 
2397 Lappajärvi, en asteroid

Robotskapade Finlandförgreningar